Mistrzostwa Świata Mikstów w Curlingu 2017 rozegrano między 6 a 14 października w szwajcarskim Champéry, w Palladium de Champéry. W turnieju wzięło udział 37 drużyn, które w Round Robin zostały podzielone na pięć grup. Tytułów mistrzowskich bronili Rosjanie, którzy dotarli do ćwierćfinału.

Do fazy play-off z każdej grupy awansowały trzy najlepsze drużyny oraz jedna drużyna z czwartego miejsca, z najlepszym draw shot challenge (DSC). O rozstawieniu reprezentacji w drabince zdecydowały wyniki DSC: pierwsze miejsca (1-5), drugie (6-10), trzecie (11-15).

Złote medale zdobyła reprezentacja Szkocji (Grant Hardie), w finale pokonując Kanadyjczyków (Trevor Bonot). Brązowe medale wywalczyli Czesi (Jaroslav Vedral). 



Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
6 października 2017; 14:45

Sesja 2. 
6 października 2017; 18:30

Sesja 3. 
7 października 2017; 8:00

Sesja 4. 
7 października 2017; 12:00

Sesja 5. 
7 października 2017; 16:00

Sesja 6. 
7 października 2017; 20:00

Sesja 7. 
8 października 2017; 8:00

Sesja 8. 
8 października 2017; 12:00

Sesja 9. 
8 października 2017; 16:00

Sesja 10. 
8 października 2017; 20:00

Sesja 11. 
9 października 2017; 8:00

Sesja 12. 
9 października 2017; 12:00

Sesja 13. 
9 października 2017; 16:00

Sesja 14. 
9 października 2017; 20:00

Sesja 15. 
10 października 2017; 8:00

Sesja 16. 
10 października 2017; 12:00

Sesja 17. 
10 października 2017; 16:00

Sesja 18. 
10 października 2017; 20:00

Sesja 19. 
11 października 2017; 8:00

Sesja 20. 
11 października 2017; 12:00

Sesja 21. 
11 października 2017; 16:00

Sesja 22. 
11 października 2017; 20:00

Sesja 23. 
12 października 2017; 8:00

Sesja 24. 
12 października 2017; 12:00

Sesja 25. 
12 października 2017; 16:00

Sesja 26. 
12 października 2017; 20:00

Play-off

1/8 finału 
13 października 2017; 9:00

13 października 2017; 13:00

Ćwierćfinały 
13 października 2017; 19:00

Półfinały 
14 października 2017; 9:00

Mały finał 
14 października 2017; 14:00

Finał 
14 października 2017; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2017/2018 w curlingu

Linki zewnętrzne 
 
 

2017
2017 w curlingu
2017 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Valais